Příjmení Wilson nosilo nebo nosí více osob:

 Abram Wilson (1973–2012) – americký jazzový trumpetista
 Al Wilson – více osob, rozcestník
 Alan Wilson (1943–1970) – americký zpěvák a skladatel
 Andrew Wilson (* 1964) – americký herec a režisér
 Angus Wilson (1913–1991) – anglický spisovatel
 Ann Wilson (* 1950) – americká zpěvačka a hudebnice
 Bert Wilson (1939–2013) – americký jazzový saxofonista
 Brian Wilson (* 1942) – americký hudebník
 Bridgette Wilson (* 1973) – americká herečka
 Bryan R. Wilson (1926–2004) – anglický sociolog a vysokoškolský učitel
 Callum Wilson (* 1992) – anglický profesionální fotbalista
 Carl Wilson (1946–1998) – americký zpěvák a hudebník
 Cassandra Wilsonová (* 1955) – americká jazzová zpěvačka a písničkářka
 Chandra Wilson (* 1969) – americká herečka
 Clyde N. Wilson (* 1941) – americký historik a profesor historie
 Colin Wilson (1931–2013) – britský spisovatel a filozof
 Davie Wilson (1939–2022) – skotský fotbalista
 Dennis Wilson (1944–1983) – americký rockový hudebník
 Dooley Wilson (1886–1953) – americký herec a zpěvák
 Douglas Wilson – více osob, rozcestník
 Edith Bolling Wilsonová (1872–1961) – druhá manželka prezidenta Woodrowa Wilsona
 Edmund Wilson (1895–1972) – americký spisovatel, básník a literární kritik
 Edward Livingston Wilson (1838–1903) – americký fotograf, spisovatel a vydavatel
 Edward Osborne Wilson (1929–2021) – americký přírodovědec, biolog a entomolog
 Ellen Louise Wilsonová (1860–1914) – první manželka prezidenta Woodrowa Wilsona
 George Washington Wilson (1823–1893) – skotský průkopník fotografie
 Gerald Wilson (1918–2014) – americký jazzový trumpetista a skladatel
 Grace Wilsonová (1879–1957) – vysoce postavená zdravotní sestra v australské armádě během obou světových válek
 Gretchen Wilson (* 1973) – americká countryová zpěvačka a kytaristka
 Harold Wilson, James Harold Wilson, baron Wilson of Rievaulx (1916–1995) – britský politik
 Harry Wilson – více osob, rozcestník
 Henry Wilson (1812–1875) – americký politik, 18. viceprezident Spojených států
 Charis Wilson (1914–2009) – americká modelka a spisovatelka
 Charles Thomson Rees Wilson (1869–1959) – skotský fyzik, nositel Nobelovy ceny
 Charlie Wilson (1933–2010) – americký politik
 Jack Wilson – více osob, rozcestník
 Jackie Wilson (1934–1984) – americký soulový zpěvák
 Jacqueline Wilsonová (Jacqueline Aitken; 1945) – britská spisovatelka
 James Wilson – více osob, rozcestník
 John Wilson (1785–1854) – skotský básník a spisovatel
 John Wilson (hudební skladatel) (1595–1674) – anglický hudební skladatel, loutnista a zpěvák
 Justin Wilson (1978–2015) – britský automobilový závodník
 Kenneth G. Wilson (1936–2013) – americký teoretický fyzik, nobelista
 Kyle Wilson (* 1984) – kanadský hokejový útočník
 Lambert Wilson (* 1958) – francouzský herec
 Larissa Wilsonová (* 1989) – anglická televizní a filmová herečka
 Luke Wilson (* 1971) – americký herec a režisér
 Mara Wilson (* 1987) – americká herečka
 Michael G. Wilson (* 1942) – americký producent a scenárista
 Murry Wilson (1917–1973) – americký hudebník
 Nancy Wilson (* 1954) – americká kytaristka a zpěvačka
 Nancy Wilson (zpěvačka) (1937–2018) – americká zpěvačka a herečka
 Owen Wilson (* 1968) – americký herec a režisér
 Patrick Wilson (* 1973) – americký herec
 Paul Wilson (* 1941) – kanadský hudebník, překladatel a spisovatel
 Penelope Wilsonová – britská egyptoložka
 Philip Wilson (1950–2021) – australský katolický kněz a biskup
 Ray Wilson – více osob, rozcestník
 Rebel Wilson (* 1980) – australská herečka a spisovatelka
 Richard Wilson – více osob, rozcestník
 Rita Wilson (* 1956) – americká herečka a producentka
 Robert Wilson – více osob, rozcestník
 Robert Anton Wilson (1932–2007) – americký spisovatel, filosof a esejista
 Robert Woodrow Wilson (* 1936) – americký astronom, držitel Nobelovy ceny za fyziku
 Ruth Wilsonová (* 1982) – britská herečka a modelka
 Ryan Wilson (* 1987) – kanadský hokejový obránce
 Sid Wilson (* 1977) – americký hudebník
 Stephanie Diana Wilsonová (* 1966) – americká vědecká pracovnice a kosmonautka
 Steven Wilson (* 1967) – britský zpěvák a kytarista
 Teddy Wilson (1912–1986) – americký jazzový klavírista
 Tom Wilson (* 1994) – kanadský hokejový útočník
 Tom Wilson (producent) (1931–1978) – americký hudební producent
 Tony Wilson (1950–2007) – anglický podnikatel
 Torrie Wilsonová (* 1975) – americká wrestlerka a modelka
 Woodrow Wilson (1856–1924) – americký politik, 28. prezident Spojených států
 Yvette Wilson (1964–2012) – americká herečka

Fiktivní 
 Sam Wilson (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava z filmové série MCU

Externí odkazy